Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2020 проводился с 8 по 15 февраля 2020 в городе Спокан (штат Вашингтон).

В чемпионате принимали участие 8 команд.

Команда-чемпион получал право выступать как женская сборная США по кёрлингу на , который был отменён из-за пандемии COVID-19; вследствие этого команда США получила путёвку на следующий .

Победителями чемпионата (впервые в истории чемпионатов) стала команда, которую возглавляла скип Табита Питерсон, победившая в финале команду скипа Джейми Синклер. Бронзовые медали завоевала команда скипа Ariel Traxler.

Коэффициент силы команд-участников чемпионата () — 5,0018.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2020.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом, источник: )

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−8:00).

Четвертьфинал 
14 февраля, 12:00

1-я команда против 2-й

Полуфинал 
14 февраля, 19:00

Финал 
15 февраля, 12:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Страница мужского и женского чемпионатов США 2020 на сайте USA Curling (веб-архив)
 Результаты и статистика мужского и женского чемпионатов США 2020 (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2020

Спорт в США в 2020 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в штате Вашингтон
Февраль 2020 года